Свети Архангел Михаил може да се отнася за:
 Михаил (архангел), библейски персонаж

Църкви

България 
 „Свети Архангел Михаил“, Ваксево, Югозападна България
 „Свети Архангел Михаил“, Горановци, Югозападна България
 „Свети Архангел Михаил“, Дългач, Североизточна България
 „Свети Архангел Михаил“, Милковица, Северна Централна България
 „Свети Архангел Михаил“, Пловдив
 „Свети Архангел Михаил“, Пазарджик
 „Свети Архангел Михаил“, Радожда, Република Македония
 „Свети Архангел Михаил“, Русе
 „Свети Архангел Михаил“, Сапарево, Югозападна България
 „Свети Архангел Михаил“, Юпер, Североизточна България
 „Свети Архангел Михаил“, Варна, православна църква
 „Свети Архангел Михаил“, Варна, католическа църква
 „Свети Архангел Михаил“, Раковски
 „Свети Архангел Михаил“, Трънчовица, Северна България
 „Свети Архангел Михаил“, Студена, Пернишко

Полша 
 „Свети Архангел Михаил“ – Смолник
 „Свети Архангел Михаил“ – Брунари
 „Свети Архангел Михаил“ – Тужанск

Украйна 
 „Свети Архангел Михаил“ – Ужок
 „Свети Архангел Михаил“ – Нежин

Колежи 
 „Свети Архангел Михаил“, Варна

Манастири 
Архангел Михаил е патрон на следните манастири:
 Билински манастир, Западна България
 Варошки манастир, Република Македония
 Долнобешовишки манастир, Западна България
 Дряновски манастир, Централна България
 Кокалянски манастир, Западна България
 Лесновски манастир, Република Македония
 Ошински манастир, Северна Гърция
 „Свети Архангел Михаил“ – Киев

Вижте също 
 Архангел